Эрнст Йёте Хагстрём (; 7 сентября 1918, , Швеция — 5 октября 2014, , Швеция) — шведский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) в беге с препятствиями на 3000 метров.

Спортивная карьера 
Выступал за легкоатлетический клуб Kvarnsvedens GIF из города Бурленге.

На летних Олимпийских играх в Лондоне (1948) стал бронзовым призером на дистанции 3000 м с препятствиями с результатом 9:11,8 минуты. В сентябре того же года на соревнования в Хельсинки установил свой личный рекорд в этой дисциплине (9:01,0 минуты).

Среди достижений на национальном уровне:
 серебряный призер на дистанции 3 000 метров с препятствиями (1948)
 бронзовый призер на дистанции 3 000 метров с препятствиями (1944, 1945, 1947)
 бронзовый призер в беге по пересеченной местности в 8 км командном зачете (1950)
 чемпион Швеции в беге по пересеченной местности в 8 км командном зачете (1949)
 серебряный призер в беге по пересеченной местности в 8 км командном зачете (1941)

Ссылки 
http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ha/gote-hagstrom-1.html 
https://web.archive.org/web/20141023142410/http://www.sok.se/aktiva/historisktaktiva/gotehagstrom.5.1017605f109c54f7865800014791.html

Бегуны на средние дистанции Швеции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года